Siphonocryptida ist eine Ordnung der zu den Tausendfüßern gehörenden Doppelfüßer. Mit nur 7 bekannten Arten handelt es sich um die zweitkleinste Ordnung der Doppelfüßer, nach den Siphoniulida. Die Vertreter der Ordnung leben verstreut in Südostasien, Nepal, Taiwan, Makaronesien und im Kaukasus.

Merkmale 
Es handelt sich um kleine, ovale Doppelfüßer mit wenigen kleinen Ommatidien. Der borstenlose Körper besteht aus über 30 und bis zu 50 Körperringen und wird maximal 10 mm lang. Das neunte und zehnte Beinpaar der Männchen ist zu beinartigen Gonopodien umgewandelt. Das Telson wird vollständig vom letzten Tergit verdeckt, der kegelförmige Kopf wird vom großen Halsschild verdeckt.

Verbreitung 
Fünf der sieben Arten sind in Süd- bis Südostasien verbreitet, genauer in Nepal, auf Taiwan und von der Malaiischen Halbinsel bis Sumatra. Die anderen beiden Arten leben in Südeuropa – eine Art auf den Kanarischen Inseln und Madeira und die andere im nordwestlichen Kaukasus. Das Verbreitungsgebiet der Ordnung ist disjunkt, sie war in früheren Zeiten also vermutlich weiter verbreitet und konnte sich in den Teilarealen halten.

Äußere Systematik 
Die Ordnung Siphonocryptida gehört innerhalb der Doppelfüßer zur Teilklasse Colobognatha, die zur Infraklasse Helminthomorpha gehört, die wiederum in die Unterklasse Chilognatha eingeordnet wird. Das folgende Kladogramm gibt eine Übersicht über die äußere Systematik innerhalb der Doppelfüßer:

Innere Systematik 
Zur Ordnung Siphonocryptida gehört eine Familie mit zwei Gattungen und 7 Arten. Die folgende Übersicht zeigt die Systematik der Siphonocryptida:

 Siphonocryptidae , 1894
 Hirudicryptus , 1995
 Hirudicryptus abchasicus – nordwestlicher Kaukasus (Abchasien)
 Hirudicryptus canariensis – Kanarische Inseln, Madeira
 Hirudicryptus quintumelementum – Taiwan
 Hirudicryptus taiwanensis – Nepal
 Siphonocryptus , 1894
 Siphonocryptus compactus – Sumatra
 Siphonocryptus latior – Malaiische Halbinsel
 Siphonocryptus zigzag – Pahang (Cameron Highlands)

Weblinks

Einzelnachweise 

Doppelfüßer
Diplopoda